Osoby:
 Karl Schwend – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Schwendt